Kjell Inge Røkke
 Mona Røkke